Az 1980. évi nyári olimpiai játékokon a férfi gyeplabdatornát július 20. és 29. között rendezték. A tornán 6 válogatott szerepelt.

Lebonyolítás 
A 6 résztvevő egy csoportot alkotottal, amelyben körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoport első két helyezettje játszotta a döntőt, a harmadik és negyedik a bronzéremért, az ötödik és hatodik helyezettek pedig az 5. helyért játszhattak.

Csoportkör

Helyosztók

Az 5. helyért

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
Női gyeplabdatorna az 1980. évi nyári olimpiai játékokon

F